Mordechai Shatner
 William Shatner

Autres 
 (31556) Shatner